Мужская сборная Белоруссии по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Белоруссию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Белорусская федерация хоккея на траве.

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 37-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Чемпионат мира 
 1994 — 12-е место

Чемпионат Европы 
 1995 — 9-е место

EuroHockey Nations Challenge I 
 2007 — 
 2013 —

EuroHockey Nations Trophy 
 2005 — 7-е место
 2009 — 6-е место
 2011 — 8-е место

См. также 
 Женская сборная Белоруссии по хоккею на траве

Примечания 

Белоруссия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Белоруссии